Latte – liquido bianco che secerne dalle ghiandole mammarie di vari mammiferi
 Latte – chip grafico della Nintendo Wii
 Latte – frazione di Ventimiglia in provincia di Imperia
 Kurt Latte – filologo tedesco